Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2011 vond plaats van 18 tot en met 24 april 2011 (paasdag) in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 34e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen – enkele maanden eerder had zij haar actieve loopbaan beëindigd.

Julia Görges zorgde voor opleving van het Duitse vrouwentennis door in de finale de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki in twee sets te verslaan, na in de halve finale Samantha Stosur, de finaliste van vorig jaar, te hebben uitgeschakeld. Zij won op dit toernooi US$ 110.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera GTS.

Geplaatste speelsters 
 Ranglijstdatum: 11 april 2011

De volgende speelsters verkregen een wildcard:
  Kristina Barrois
  Sabine Lisicki

De volgende speelsters wisten zich te kwalificeren voor het enkelspel:
  Michaëlla Krajicek
  Anna Tsjakvetadze
  Tamira Paszek
  Jamie Hampton

De volgende speelsters zijn als lucky loser binnengehaald in het enkelspel:
  Zuzana Kučová
  Beatriz García Vidagany

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Alle geplaatste teams werden reeds in de eerste twee ronden uitgeschakeld.

Het ongeplaatste duo Sabine Lisicki en Samantha Stosur won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Duitse koppel Kristina Barrois en Jasmin Wöhr in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Australische Stosur had daar­naast 22 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Duitse Lisicki geen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde met Chang Kai-chen uit Taiwan – zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams 

De volgende teams verkregen een wildcard:
  Julia Schruff /  Scarlett Werner
  Sabine Lisicki /  Samantha Stosur

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2011
Stuttgart